Innthal ist der Ortsname von

 Innthal (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Innthal (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Inntal
 Sender Inntal